Vists socken kan syfta på:

Vists socken, Västergötland –  i Redvägs härad i Västergötland
Vists socken, Vilske härad – i Västergötland
Vists socken, Östergötland